Savary puede referirse a:

 Alain Savary (1918–1988), político socialista francés.
 Alfred William Savary (1831–1920), político canadiense.
 Anne Jean Marie René Savary (1774–1833), general francés.
 Charlotte Savary (1979– ), cantante francés.
 Claude-Étienne Savary (1750–1788), orientalista y egiptólogo francés.
 Daniel Savary (1743–1808), almirante francés.
 Félix Savary (1797–1841), matemático y físico francés.
 François Savary de Brèves (1560–1627), embajador francés.
 Gilles Savary (n. 1954), político francés.
 Jacques Savary (1622–1690), escritor francés, autor de El mercader (publicado en 1675).
 Jacques Savary de Lancosme, embajador francés en el Imperio otomano de 1585 a 1589.
 Jérôme Savary (b. 1942), director de teatro francés y actor.
 Léon Savary (1895–1968), escritor y periodista suizo.
 Peter de Savary (n. 1944), empresario inglés.
 Savary, isla en la parte del norte del Strait de Georgia.
 Societé des Aeroplains Robert Savary, compañía de aeroplanos pionera en Francia.